The Enemy's Baby é um filme mudo norte-americano lançado em 1913, do gênero dramático em curta-metragem, escrito por B. F. Clinton, com direção de D. W. Griffith.

Elenco 
Lionel Barrymore
William J. Butler
Kate Bruce
Harry Carey
Claire McDowell
William Courtright
John T. Dillon
Charles Gorman

Ligações externas 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens de 1913